De vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk 2013 werd verreden op woensdag 3 juli 2013 over een afstand van 228,5 kilometer van Cagnes-sur-Mer naar Marseille.

Parcours 
Het is een vlakke rit met drie beklimmingen van de 4e categorie en een beklimming van de 3e categorie.

Verloop 
Een kopgroep van zes renners wordt gevormd, bestaande uit Yukiya Arashiro, Kevin Reza, Romain Sicard, Thomas De Gendt, Anthony Delaplace en Aleksej Loetsenko. Ze behaalden een maximale voorsprong van 12 1/2 minuut voor er vanuit het peloton begonnen werd het gat te dichten. Met nog ruim 50 kilometer te rijden versnelt Van Gendt met nog 6 minuten voorsprong, en weet daarmee Reza, Sicard en Delaplace te lossen, maar Reza weet iets later alsnog bij de drie koplopers terug te komen.

Tijdens de beklimming van de Côte des Bastides werden Delaplace en Sicard door het peloton ingelopen. De voorsprong van de kopgroep was inmiddels teruggelopen tot minder dan 4 minuten. Bij een volgende, niet voor het bergklassement meetellende klim, waren er enkele mislukte aanvallen in de kopgroep terwijl het peloton steeds dichterbij kwam. In het peloton was een valpartij waarbij onder meer Rolland betrokken was. In de afdaling viel Reza aan en hij kreeg Loetsenko mee, maar het verschil met het peloton was te klein om nog een kans te maken.

Mark Cavendish won de sprint afgetekend voor Edvald Boasson Hagen en Peter Sagan. Kort voor de finish was er nog een val in het peloton. Jurgen Van den Broeck kreeg hierbij een knieblessure om reden waarvan hij de volgende etappe niet zou starten.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
 Maxime Bouet (AG2R-La Mondiale): polsbreuk na val

Externe links
 De route van de 5e etappe op www.letour.fr

05
Sportevenement in Marseille
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur